

Geografi

Turkey kan syfta på:

USA 

 Turkey, North Carolina, ort, Sampson County, 
 Turkey, Texas, ort, Hall County, 

Robotskapade USAförgreningar